Plaatsen
 Hartman (Arkansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Arkansas
 Hartman (Colorado), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Colorado

Nederlandse personen
 Hartman (geslacht), de Nederlandse familie Hartman
 Antoni Willem Hartman (1878-1960),  Nederlands advocaat en landsadvocaat in Semarang
 Wim Hartman (informatiekundige) (1929-2021), organisatie-adviseur en hoogleraar
 Wim Hartman (stedenbouwkundige) (1935-2009), Nederlands stedenbouwkundige
 Evert Hartman (1937-1994), schrijver
 Frans Hartman (1939), ondernemer en voetbalbestuurder
 Peter Hartman (1949), directeur KLM Royal Dutch Airlines
 Jaap Hartman (1950), beeldhouwer
 Maxim Hartman (1963), presentator
 Corine Hartman (1964), schrijfster
 Jacobus Johannes Hartman (1851-1924), hoogleraar Latijn te Leiden

Buitenlandse Hartmans
 Hartman I van Württemberg (1160-1240), graaf van Württemberg van 1181 tot aan zijn dood
 Milka Hartman (1902-1997), een Oostenrijks-Sloveens onderwijzeres en dichteres
 Johnny Hartman (1923-1983), een Amerikaans jazz-zanger
 Elizabeth Hartman (1943-1987), een Amerikaans actrice
 Phil Hartman (1948-1998), een Canadees-Amerikaans acteur, stemacteur, scenarioschrijver, komiek en grafisch ontwerper
 Dan Hartman (1950-1994), een Amerikaans zanger, componist en producer
 Kim Hartman (1952), een Engels actrice
 Butch Hartman (1965), een Amerikaans stemacteur, uitvoerend producent, animatieregisseur, storyboardtekenaar en producer
 Mel Hartman (1972), een Vlaams schrijfster

Muziek
 Hartman (band), een "muziekcollectief" onder leiding van Paul Hartman

Zie ook 
 Hartmann (doorverwijspagina)